That Certain Feeling (lied), lied uit 1925 van George Gershwin
 That Certain Feeling (film), film uit 1956 van Norman Panama en Melvin Frank